Osoby o nazwisku Gadsden:

 Christopher Gadsden – amerykański generał i polityk, twórca flagi Gadsdena

Miejscowości w USA:
 Gadsden – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Etowah
 Gadsden – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Yuma
 Gadsden – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Richland
 Gadsden – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Crockett
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gadsden (ang. Gadsden County) – w stanie Floryda